Noia – miasto w Hiszpanii
 Noia – album zespołu Aion